Альфредо Ди Дио (; 4 июля 1920 — 12 октября 1944) — итальянский офицер, танкист, участник движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (1944, посмертно).

Биография 
Родился 25 мая 1921 года в городе Палермо региона Сицилия, Королевство Италия.

По окончании  в июне 1941 года младший лейтенант Альфредо Ди Дио направлен в 1-й танковый полк. В мае 1943 года присвоено звание лейтенанта, командовал 9-й танковой ротой, дислоцированной в Новаре.

Вскоре после того, как правительство Бадольо объявило нейтралитет Италии во Второй мировой войне, лейтенант Альфредо Ди Дио перешёл на сторону сопротивления. В составе партизанского отряда  направлен в район долины Оссола (провинция Вербано-Кузьо-Оссола), где воевал вместе со своим братом Антонио Ди Дио.

В январе 1944 года при выполнении задания в Милане был схвачен и заключён в тюрьму в Новаре. В это же время его брат и командир отряда Бельтрами были убиты при проведении зачистки частями вермахта. Через месяц ему удалось бежать из тюрьмы и организовать новый отряд, названный «Филиппо Бельтрами», который был позднее преобразован в партизанскую  (по состоянию на апрель 1945 года в ней насчитывалось 1200 партизан).

Погиб в бою 12 октября 1944 года во время неожиданной атаки частей вермахта на позиции партизан в Гола ди Финеро (вблизи от Малеско).

Посмертно награждён золотой медалью «За воинскую доблесть».

Армейский офицер с первого дня сопротивления был во главе своего подразделения, участвуя в упорной борьбе против угнетателей. Он организовал первые партизанские отряды и с большой дерзостью повёл их за собой в неравной борьбе через серию отважных предприятий. Будучи схваченным врагом, с презрительной гордостью выдержал суровый допрос и сумел бежать, с азартом возобновив своё участие в боевых действиях, которые через несколько месяцев кровопролитной борьбы привели к завоеванию Оссола. Победив в этой первой части Италии, с оружием в руках отважно оборонялся в течение сорока дней со своими людьми, изнемождёнными, голодными и плохо вооружёнными, против значительно превосходящих сил противника, пока не погиб смертью храбрых, возглавляя своих партизан.

, сентябрь 1943; Оссола, , Финеро, сентябрь—октябрь 1944.

Награды 
 Золотая медаль «За воинскую доблесть» (1944, посмертно)

Память 
В честь Альфредо Ди Дио названа одна из улиц в Галларате, а также 7-й танковый батальон Вооружённых сил Италии. В 1947 году  удостоил его почётной степени.

Примечания

Литература 
 Roberto Roggero, Oneri e onori, Greco&Greco, 2006, 714 p, ISBN 88-7980-417-0

Ссылки 
 
 
 

Танкисты Второй мировой войны
Партизаны
Танкисты Италии
Погибшие в боях Второй мировой войны
Офицеры Италии